

Cinema 
In trappola (The Hunted) – film del 1995 diretto da J.F. Lawton
In trappola (Captured) – film del 1998 diretto da Peter Liapis

Letteratura 
In trappola (Trapped) – romanzo di Chris Jordan, I nuovi bestsellers Special n. 88s
 In trappola (In der Falle) – opera di Herta Müller del 1996
 In trappola (One Timeless Spring) – racconto di Ray Bradbury contenuto in Molto dopo mezzanotte

Musica 
In trappola/Lui nell'anima – singolo di Giuni Russo del 1975

Televisione 
 In trappola (On the Hook) – episodio della nona stagione di CSI: Miami
 In trappola (Gray Hour) – episodio della prima stagione di Dollhouse
 In trappola – episodio della seconda stagione di Gente di mare
 In trappola – episodio della prima stagione de L'ispettore Coliandro
 In trappola (Trio) – episodio della quarta stagione di Stargate Atlantis
 In trappola (Out of Mind) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1
 In trappola (Trapped) – episodio della terza stagione di The Lost World
 In trappola (Five Brothers) – episodio della terza stagione di The Unit